

Geografia
 Bonneau – villaggio haitiano nel comune di Saint-Louis-du-Nord
 Bonneau – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud
 Bonneau Beach – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Sud

Persone
 François Bonneau (1953) – politico francese
 Hubert Bonneau (1966) – generale francese
 Jacob Bonneau (1717-1786) – illustratore e incisore britannico
 Louis Bonneau (1851-1938) – generale francese
 Paul Bonneau (1918-1995) – direttore d'orchestra e compositore francese
 Stéphane Bonneau (1961) – ex tennista canadese